Cetre – famiglia di cordofoni secondo la classificazione Hornbostel-Sachs
 Cetra – strumento musicale antico, della famiglia delle lire
 Cetra (o cetera) – strumento musicale rinascimentale, della famiglia dei liuti a manico
 Cetra da tavolo – strumento musicale popolare tedesco, della famiglia delle cetre
 Cetra – casa discografica italiana attiva tra il 1933 e il 1957, da cui derivò la Fonit Cetra
 La cetra – raccolta di concerti di Antonio Vivaldi
 Cetra – personaggio dei Pokémon
Quartetto Cetra – Gruppo musicale italiano attivo dal 1941 al 1988.